Rüstəmlı – centro abitato del distretto di Sabirabad, in Azerbaigian
 Rüstəmlı – centro abitato del distretto di Yevlax, in Azerbaigian